BFX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bafoussam (Camerun)